Żuławka bezeichnet Dörfer in Polen:
 Żuławka (Pruszcz Gdański) (dt. Groß Saalau), Dorf der Gmina Pruszcz Gdański in der Woiwodschaft Pommern
 Żuławka (Wyrzysk) (dt. Zulawka), Dorf der Gmina Wyrzysk in der Woiwodschaft Großpolen